Il singolare del Bank Austria Tennis Trophy 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Ivan Ljubičić era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti contro Andreas Seppi.

Novak Đoković ha battuto in finale 6–4, 6–0, Stanislas Wawrinka.

Teste di serie 

  Novak Đoković (campione)
  Fernando González (quarti)
  Ivan Ljubičić (quarti)
  Richard Gasquet (ritiro per infortunio)

 Guillermo Cañas (primo turno)
 Carlos Moyá (primo turno)
 Juan Ignacio Chela (quarti)
 Marcos Baghdatis (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Bank Austria Tennis Trophy 2007
ATP Tour 2007